William Walker (1729-1793), graveur britannique ;
  (1809–1875), compositeur américain d'Amazing Grace ; 
 William Walker (1824-1860), aventurier américain ;
 William Aiken Walker (1839-1921), peintre américain ;
 William Walker (1869-1918), scaphandrier anglais ;
 William Walker, cycliste sud-africain des années 1920 ;
 William Walker (né en 1951), homme politique américain ;
 William Walker (né en 1985), cycliste australien.